Ба́уский край () — административно-территориальная единица на юге Латвии, в области Земгале. Край состоит из 18 волостей и городов Иецава и Бауска, который является центром края. Граничит с Айзкраукльским, Елгавским, Кекавским, Олайнским и Огрским краями Латвии и Шяуляйским уездом Литвы.

Край был образован 1 июля 2009 года из части упразднённого Бауского района. Первоначально состоял из восьми волостей и города Бауска. Площадь края составляла 784,9 км². 

После административной реформы 2021 года к краю были присоединены город Иецава, шесть волостей из упразднённого Вецумниекского края, три волости из упразднённого Рундальского края и Иецавский край, преобразованный в одноимённую волость.

Население 
Население на 1 января 2010 года составляло 28 028 человек.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года был распределён таким образом:

Территориальное деление 
 город Бауска ()
 Барбельская волость ()
 Брунавская волость ()
 Валленская волость ()
 Вецсаульская волость ()
 Вецумниекская волость ()
 Виестурская волость ()
 Гайлишская волость ()
 Давиньская волость ()
 город Иецава ()
 Иецавская волость ()
 Ислицкая волость ()
 Курменская волость ()
 Межотненская волость ()
 Рундальская волость ()
 Свитенская волость ()
 Скайсткалнская волость ()
 Стелпская волость ()
 Цераукстская волость ()
 Цодская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бауского края